Бирюко́в (Бирюко́ва) — русская фамилия. Также топоним.

Известные носители

А 
 Бирюков, Алекс — криптограф, профессор университета Люксембурга.
 
 
 
 Бирюков, Аркадий Павлович (1892—1969) — советский врач и садовод, селекционер.

Б

В 
 Бирюков, Валентин Гаврилович (1901—1976) — советский учёный-электротехник, лауреат Ленинской премии.
 
 
 Бирюков, Виталий Васильевич (род. 1966) — мэр Кисловодска.
 
 Бирюков, Владислав Васильевич (род. 1972) — российский минералог, журналист, главный редактор журнала «Компьютерра».
 Бирюков, Владлен Егорович (1942—2005) — советский и российский актёр.

Г 
 
 Бирюков, Григорий Иванович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Бирюков, Денис Сергеевич (род. 1988) — российский волейболист.

Д

Е

И

К 
 Бирюков, Кирилл Владимирович (род. 1995) — российский баскетболист.
 Бирюков, Константин Михайлович (1924—1943) — Герой Советского Союза.

М

Н 
 
 Бирюков, Нил Григорьевич (1907—1979) — российский либреттист.

П 
 
 Бирюков, Пётр Павлович (род. 1951) — заместитель мэра Москвы по строительству.
 Бирюков, Пётр Филиппович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.

С, Х 
 Бирюков, Семён Сергеевич (1919—1992) — советский партийный и хозяйственный деятель, педагог.
 Бирюков, Серафим Кириллович (1913—1992) — Герой Советского Союза.
 
 Бирюков, Станислав Андреевич (род. 1986) — российский игрок в пляжный футбол.
 Бирюков, Хосе Александрович (род. 1963) — советский и испанский баскетболист.

Ю



Топоним 
 Бирюков — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Бирюков — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.

Другое 
 2477 Бирюков — астероид, названный в честь Н. З. Бирюкова.

См. также 
 Бирюковы — российский дворянский род
 Биричев